Dinder může být:

národní park
 Národní park Dinder – národní park na jihovýchodě Súdánu

příjmení
 Julius Dinder (1830–1890) – polský primas německého původu

řeka
 Dinder (řeka) – pravostranný přítok Modrého Nilu protékající Etiopií a Súdánem

sídlo
 Dinder (Somerset) – vesnice v hrabství Somerset na jihozápadě Anglie